Kyrkviken kan avse: 
Kyrkviken – en smal havsvik som delar ön Lidingö i Stockholms skärgård i en nordlig och en sydlig del
Kyrkviken, Arvika – en avskild vik av Glafsfjorden
Kyrkviken, Grängesberg – en badplats i Norra Hörken
Kyrkviken, Kramfors – en vik eller bukt av Ångermanälven in till Gudmundrå kyrka i Kramfors kommun
Kyrkviken, Nacka – en vik av Järlasjön i Nacka kommun
Kyrkviken, Ornö – en vik på norra sidan av Ornö
Kyrkviken, Utö – en vik på norra sidan av Utö